Са́ндро Боттиче́лли (, настоящее имя Алесса́ндро ди Мариа́но ди Ва́нни Филипе́пи (); 1445 — 17 мая 1510) — итальянский живописец, один из значимых мастеров эпохи раннего итальянского Возрождения, представитель флорентийской школы живописи периода кватроченто. Автор картин «Весна», «Венера и Марс», а также «Рождение Венеры», которые принесли художнику мировую известность.

Биография и творчество 
Боттичелли родился в семье кожевника Мариано ди Джованни Филипепи и его жены Смеральды в квартале Санта-Мария-Новелла во Флоренции. Прозвище «Боттичелли» (бочонок) перешло к нему от старшего брата Джованни, который был толстяком.

Обучение мастерству (1460—1468) 

Боттичелли пришёл к живописи не сразу: сначала он два года был учеником у золотых дел мастера Антонио (существует версия, что свою фамилию юноша получил от него). В 1462 году (по некоторым источникам — около 1464) начал учиться живописи у Фра Филиппо Липпи, в мастерской которого пробыл пять лет.

Молодой художник испытал «влияние творческой манеры учителя, сочетавшей трёхмерность передачи объёмов на плоскости с позднеготической декоративностью линейных ритмов», а также братьев Поллайоло — Антонио и Пьеро. Совместно с Пьеро дель Поллайоло работал над аллегориями Добродетелей для зала Торгового суда во Флоренции («Аллегория Силы», 1470).

В связи с отъездом Липпи в Сполето Боттичелли перешёл в мастерскую Андреа Верроккьо, куда чуть раньше поступил подмастерьем юный Леонардо да Винчи.

Первые самостоятельные произведения Боттичелли — несколько изображений Мадонны — по манере исполнения демонстрируют близость к работам Липпи и Мазаччо, наиболее известны: «Мадонна с Младенцем, двумя ангелами и юным Иоанном Крестителем» (1465—1470), «Мадонна с Младенцем и двумя ангелами» (1468—1470), «Мадонна в розовом саду» (около 1470), «Мадонна Евхаристии» (около 1470).

Ранние работы (1470—1480) 

С 1470 года Боттичелли имел собственную мастерскую (одним из его учеников был сын Фра Филиппо Липпи — Филиппино) неподалёку от Церкви Всех Святых. Картина «Аллегория Силы» (Fortitude), написанная в 1470 году, знаменует обретение художником собственного стиля. В 1470—1472 годах он пишет диптих об истории Юдифи: «Возвращение Юдифи» и «Нахождение тела Олоферна».

В 1472 году Боттичелли вступил в Гильдию Св. Луки — его имя впервые упоминается в «Красной книге» гильдии. Там же указывается, что у него работает ученик Филиппино Липпи.

Картина Сандро Боттичелли «Святой Себастьян» на празднике в честь святого 20 января 1474 года с большой торжественностью была размещена на одном из столбов во флорентийской церкви , чем объясняется вытянутый формат произведения.

Около 1475 года живописец написал для состоятельного горожанина Гаспаре дель Ламы прославленную картину «Поклонение волхвов», на которой помимо представителей семейства Медичи изобразил и самого себя. Вазари писал: «Поистине произведение это — величайшее чудо, и оно доведено до такого совершенства в колорите, рисунке и композиции, что каждый художник и поныне ему изумляется».

В это время Боттичелли становится известным и как портретист. Наиболее значительны «Портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи Старшего» (1474—1475), а также портреты Джулиано Медичи и флорентийских дам.

В 1476 году умирает Симонетта Веспуччи — по версии ряда исследователей, тайная любовь и модель целого ряда картин Боттичелли, который никогда не был женат.

Пребывание в Риме (1481—1482) 

Быстро распространявшаяся слава Боттичелли вышла за пределы Флоренции. С конца 1470-х годов художник получает многочисленные заказы. «И тогда он завоевал себе… во Флоренции и за её пределами такую славу, что папа Сикст IV, построивший капеллу в своём римском дворце и пожелавший расписать её, распорядился поставить его во главе работы».

В 1481 году папа Сикст IV призвал Боттичелли в Рим. Вместе с Гирландайо, Росселли и Перуджино Боттичелли украсил фресками стены папской капеллы в Ватикане, которая известна как Сикстинская капелла. После того как в 1508—1512 годах потолок и алтарную стену при Юлии II распишет Микеланджело, она обретёт всемирную славу.

Боттичелли создал для Сикстинской капеллы три фрески: «Наказание Корея, Дафана и Авирона», «Искушение Христа» и «Призвание Моисея», — а также 11 папских портретов.

Светские произведения 1480-х годов 
Боттичелли посещал Платоновскую академию Лоренцо Великолепного (представителя семейства Медичи), где встречался с Фичино, Пико и Полициано, тем самым подпав под влияние неоплатонизма, что нашло отражение в его картинах светской тематики.

Самое известное и самое загадочное произведение Боттичелли — «Весна» (Primavera) (1482).
Картина вместе с «Палладой и кентавром» (1482—1483) Боттичелли и «Мадонной с Младенцем» неизвестного автора предназначалась для украшения флорентийского дворца Лоренцо ди Пьерфранческо де Медичи, или Лоренцо Пополано, кузена Лоренцо Великолепного.
На создание полотна живописца вдохновил, в частности, фрагмент из поэмы Лукреция «О природе вещей»:

Аллегоричность «Весны» вызывает многочисленные дискуссии относительно интерпретации картины.

В 1483 году флорентийский купец Антонио Пуччи заказал Боттичелли четыре картины вытянутого формата со сценами любовной истории из «Декамерона» Боккаччо о Настаджо дельи Онести.

Теме любви посвящена картина «Венера и Марс» (около 1485).

Также около 1485 года Боттичелли создаёт прославленное полотно «Рождение Венеры». «…Что отличает творчество Сандро Боттичелли от манеры его современников — мастеров кватроченто, да, впрочем, и живописцев всех времён и народов? Это особая певучесть линии в каждой из его картин, необычайное чувство ритма, выраженное в тончайших нюансах и в прекрасной гармонии его „Весны“ и „Рождения Венеры“. Колорит Боттичелли музыкален, в нём всегда ясен лейтмотив произведения. Мало у кого в мировой живописи так звучит пластика линии, движения и взволнованного, глубоко лирического, далекого от мифологического или иных схем сюжета. Художник сам режиссёр и композитор своих творений. Он не пользуется ходульными канонами, потому его картины так волнуют современного зрителя своей поэзией и первичностью мировидения».

В 1480—1490 годах Боттичелли выполняет серию иллюстраций пером к «Божественной комедии» Данте. «Рисовал Сандро исключительно хорошо и так много, что ещё долго после его смерти каждый художник старался заполучить его рисунки».

Религиозные картины 1480-х годов 

«Поклонение волхвов» (1478—1482), «Мадонна с Младенцем на троне» (алтарь Барди) (1484), «Благовещение» (1485) — религиозные работы Боттичелли этого времени являются высшими творческими достижениями живописца.

В начале 1480-х годов Боттичелли создал «Мадонну Маньификат» (1481—1485), картину, прославленную уже при жизни художника, о чём свидетельствуют многочисленные копии. Она является одним из тондо Боттичелли. Подобные картины в форме круга были очень популярны во Флоренции XV века. Фоном картины является пейзаж, как и в «Мадонне с книгой» (1480—1481), «Мадонне с Младенцем, шестью ангелами и Иоанном Крестителем» (около 1485), «Мадонне с Младенцем и пятью ангелами» (1485—1490).

В 1483 году вместе с Перуджино, Гирландайо и Филиппино Липпи он работает над фресками на вилле Лоренцо Великолепного близ Вольтерры.

Около 1487 года Боттичелли пишет «Мадонну с гранатом». Гранат, который держит в руке мадонна, представляет собой христианский символ (у «Мадонны Конестабиле» Рафаэля в правой руке также первоначально вместо книги был гранат).

Поздние работы (1490—1497) 

В 1490 году во Флоренции появляется доминиканский монах Джироламо Савонарола, в проповедях которого звучал призыв к покаянию и отказу от грешной жизни. Савонарола считал, что художник должен трудиться во славу Бога. Боттичелли был вынужден отказаться от своего прежнего стиля и писать в основном на религиозные мотивы. С этих пор стиль Боттичелли резко изменяется, он становится аскетичным, гамма красок теперь сдержанная, с преобладанием тёмных тонов.

Новый подход художника к созданию произведений хорошо виден в «Короновании Марии» (1488—1490), «Оплакивании Христа» (1490) и ряде изображений мадонны с младенцем. Портреты, созданные художником в это время, например портрет Данте (около 1495), лишены пейзажных или интерьерных фонов.

Особенно заметны изменения стиля при сравнении «Юдифи, покидающей палатку Олоферна» (1485—1490) с созданной приблизительно за 25 лет до того картиной на тот же сюжет.

В 1491 году Боттичелли участвует в работе комиссии по рассмотрению проектов фасада собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Единственной поздней картиной на светскую тему явилась «Клевета Апеллеса» (около 1495).

Последние работы (1498—1510) 

В 1498 году Савонарола был схвачен, обвинён в ереси и приговорён к смерти. Эти события глубоко потрясли Боттичелли.

В 1500 году он создаёт «Мистическое Рождество» — единственное подписанное и датированное им произведение, где имеется сделанная по-гречески надпись:
«Эту картину я, Алессандро, написал в конце 1500 года в неурядицах Италии в половине времени после времени, когда исполнится [сказанное в главе] одиннадцатой Иоанна, о втором горе Апокалипсиса, в то время, когда дьявол на три с половиной года был выпущен. Затем он был закован в кандалы в соответствии с двенадцатой, и мы увидим его [попранным на земле], как на этой картине».

Среди последних немногочисленных работ художника этого периода — сцены из историй римлянок Виргинии и Лукреции, а также сцены из жизни Св. Зиновия.

В 1504 году живописец участвует в работе комиссии художников, которая должна была выбрать место для установки «Давида» Микеланджело.

Боттичелли «отошёл от работы и в конце концов постарел и обеднел настолько, что если бы о нём не вспомнил, когда ещё был жив, Лоренцо деи Медичи, для которого он, не говоря о многих других вещах, много работал в малой больнице в Вольтерре, а за ним и друзья его, и многие состоятельные люди, поклонники его таланта, он мог бы умереть с голоду».
17 мая 1510 года, на 66-м году жизни, Сандро Боттичелли скончался. Живописец был похоронен в церкви Всех Святых во Флоренции, как он и завещал «в ногах» своей возлюбленной Симонетты Веспуччи. В боковом приделе церкви находится семейная капелла Веспуччи. В углу капеллы в пол вмонтирована круглая плита с памятной надписью, сообщающей, что здесь в 1510 году похоронен Алессандро Филипепи (настоящее имя художника).

«Сандро не идёт в свите других, но, соединив в себе весьма многое, что было разбросано, он с удивительной полнотой отражает идеалы своего времени. Не только нам нравится он, но большим успехом пользовался он и у своих современников. Его чисто личное искусство отразило лицо века. В нём, как в фокусе, соединилось всё, что предшествовало тому моменту культуры, и всё, что тогда составляло „настоящее“».

Галерея

Память 
В честь Боттичелли назван кратер на планете Меркурий.

Фильмы 
 Сандро Боттичелли является персонажем фильма «» («Тайны фламандцев») 1974 г.
 2009 — Секреты Весны Боттичелли / I Segreti della Primavera / I Misteri della Primavera (реж. Алессандра Джиганте / Alessandra Gigante)
 Сандро Боттичелли появляется в сериале «Великолепные Медичи» (2018 г.) в исполнении Себастьяна де Соузы.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Кустодиева Т. К. Сандро Боттичелли: Иллюстрированный очерк творчества. — Л.: Аврора 1971.
 Деймлинг Б. Боттичелли. Taschen. 2007.
 Данилова И. Е. Боттичелли. — М.: Изобразительное искусство, 1985.
 Дунаев Г. С. Сандро Боттичелли. — М.: Изобразительное искусство. 1977.
 Зарницкий Ст. В. Боттичелли. — М.: Молодая гвардия, 2007. — 330 с. (Жизнь замечательных людей)
 Петрочук О. К. Сандро Боттичелли. — М.: Искусство, 1984. — 224 с.
 Рыков А. В. Об историческом значении творчества Боттичелли: понятие эстетической формы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. Вып. 2. 2010. С. 115—122.

Ссылки 
  // art-klyan.com
 Боттичелли на artcyclopedia.com
 Сандро Боттичелли. Биография, хронология жизни художника. Периоды творчества.
 
 

Художники Флоренции
Художники-портретисты Ренессанса
Художники итальянского Возрождения
Художники-монументалисты Италии XV века